Emanuel Swedenborg (1688-1772) est un scientifique, théologien et philosophe suédois.
 La Collection Emanuel Swedenborg est une collection de livres réunies par Emanuel Swedenborg et qui a été conservée.
 Le rite Swedenborg est un rite maçonnique nommé d’après Emanuel Swedenborg et faisant référence à ses enseignements.
  (1869-1943) est un militaire et aéronaute suédois.
 La principauté de Swedenborg est un pays fictif créé par Serge Dalens (1910-1998) dans la série de romans connus sous le nom générique de Prince Éric. Cet état fictif est une enclave située au sud-est de la Norvège ; sa capitale est Swedenborg, qui a donné son nom à la principauté.